Narodna volja (Hrvatska), novine revolucionarnog radničkog pokreta, tiskane u Požegi
 Narodna volja (Bugarska), makedonsko glasilo u Pirinskoj Makedoniji, u Republici Bugarskoj